Перри́н Лаффо́н (; род. 28 октября 1998 года) — французская фристайлистка, специализирующаяся в могуле. Олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира (рекорд среди всех женщин-фристайлисток), двукратная обладательница Кубка мира по фристайлу в общем зачёте и четырёхкратная в могуле.

Карьера 

Первым успехом Перрин Лаффон на международной арене стала бронза молодёжного чемпионата мира 2013 года в параллельном могуле. В начале 2014 года дебютировала в Кубке мира на этапе в канадском Калгари и заняла там 20-е место.

В 15-летнем возрасте француженка вошла в состав олимпийской команды на Игры в Сочи, где стала самой юной фристайлисткой среди всех участников. В соревнованиях могулисток Лаффон уверенно прошла первую квалификацию (пятое место среди всех участниц), но в первом финальном раунде она стала лишь 14-й и не смогла пробиться в следующий раунд.

В 2015 году Перрин дебютировала на чемпионате мира и заняла там шестое место в параллельном могуле и 13-е в одиночном. В этом же сезоне стала абсолютной чемпионкой мира среди юниоров, выиграв два золота на первенстве в Вальмаленко.

В феврале 2016 года на этапе Кубка мира в Сембоку одержала первую победу в карьере и по итогам сезона стала третьей в зачёте могула. В следующем сезоне француженка стала уже вице-чемпионкой в зачёте могула (пропустив вперёд лишь австралийку Бриттени Кокс), а на чемпионате мира в Испании завоевала две медали, став чемпионкой мира в параллельном могуле, а в одиночном могуле выиграла «серебро», уступив той же австралийке Кокс.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Лаффон сначала выиграла первую квалификацию, успешно прошла финальные раунды и в финальном заезде выиграла минимальные 0,09 сек у олимпийской чемпионки 2014 года канадки Жюстин Дюфур-Лапуант и стала олимпийской чемпионкой. Лаффон стала первой француженкой, выигравшей олимпийское золото в могуле.

В сезоне 2017/18 впервые победила в зачёте могула в Кубке мира. В сезоне 2018/19 выиграла не только зачёт могула, но и общий зачёт Кубка мира по фристайлу. На чемпионате мира 2019 года в Парк-Сити выиграла золото в параллельном могуле, а также стала третьей в обычном могуле.

В сезоне 2019/20 вновь была лучшей в Кубке мира в общем зачёте и зачёте могула.

В сезоне 2020/21 сохранила лидерство в зачёте могула в Кубке мира. Выиграла чемпионат мира 2021 в Алма-Ате в могуле.

На Олимпиаде в 2022 в Пекине не смогла завоевать медаль. В первой квалификации заняла 2 место, в первом финале 3-е, во втором финале 5-е, а в завершающем раунде стала 4-й.

На чемпионате мира 2023 года в Бакуриани выиграла золото в могуле и параллельном могуле.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира 
7 медалей (5 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая)

Победы на этапах Кубка мира (28)

Примечания

Ссылки 
 

Фристайлисты Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по фристайлу